Hotel — седьмой студийный альбом Моби, выпущенный 14 марта 2005 года по всему миру, а также 22 марта 2005 отдельно в США. Запись производилась на студиях Electric Lady Studios (Манхеттен) и нью-йоркской Loho Studios. Первые издания включали также второй CD "Hotel: Ambient". Впоследствии "Hotel: Ambient" было переиздано в 2014 году с тремя дополнительными треками: "May 4 Two", "Spaired Long" и "Live Forever (Long)".

Список композиций

Японское издание (Japan Edition) 
Композиция "35 Minutes" заменена на "Put The Headphones On", а также добавлен клип на песню "Lift Me Up".

Ограниченное издание 
"Hotel" + "Hotel: Ambient"

Бисайды

Синглы 
 «Lift Me Up» (28 февраля 2005)
 «Raining Again» (23 мая 2005)
 «Spiders» (30 мая 2005)
 «Dream About Me» (8 августа 2005)
 «Beautiful» (12 сентября 2005)
 «Slipping Away» (23 января 2006)

Альбомы Моби
Альбомы Mute Records